

Persone
Diogo Pereira Mateus – rugbista a 15 portoghese
Diogo Mateus de Almeida Rodrigues Maciel – calciatore brasiliano